Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Wsiewołożski – radziecki polityk
 Władimir Wsiewołożski – radziecki polityk